Pernes, peut désigner :

Patronymes 
 Jiří Pernes (né en 1948), historien et militant politique tchèque.

Toponymes

France 
 Pernes, commune du Pas-de-Calais
 Pernes-lès-Boulogne, commune du Pas-de-Calais
 Pernes-les-Fontaines, commune du Vaucluse

Autres toponymes français 

 La Roque-sur-Pernes est une commune française, située dans le département de Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Bailleul-lès-Pernes est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

Portugal 
 Pernes, paroisse civile dans la municipalité de Santarém, située dans le district de Santarém.

Hydronyme 
 Le ruisseau de Pernes est un affluent du fleuve le Wimereux.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France